Talos (mythologisch wezen), een reus uit de Griekse mythologie
 Talos (uitvinder), een uitvinder uit de Griekse mythologie
 Talos (dinosauriër), een dinosauriërgeslacht